Инга Хурцилава (; ) — грузинская шахматистка, гроссмейстер (2013) среди женщин.

Чемпионат Европы в категории до 20 лет (Литомишль, 1994) — 2-е место. Зональный турнир (Тбилиси, 1999) — 2—8 места.

Чемпионка Грузии (1991 и 1997). Участница чемпионата мира 2000 (Нью-Дели).

Нормы женского гроссмейстера: Пардубице (1996), Тбилиси (1999), Икар (2009).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Грузии